19. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 11–12 lutego 1961 roku w norweskim Tønsberg. Zawodniczki startowały na naturalnym lodowisku na Tønsberg Stadion. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Po raz drugi najlepsza była panczenistka radziecka, Walentina Stienina. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 3000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 30 łyżwiarek z 10 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Wyniki 
NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1961 w Norwegii
1961 w sportach zimowych
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Tønsberg